Die American 14.1 Straight Pool Championship 2014 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 14/1 endlos, das vom 12. bis 14. September 2014 im Diamond Billiards in Midlothian, Virginia, in den USA stattfand. Es war die zehnte Austragung des Turniers, das bis 2013 unter dem Namen Maryland 14.1 Straight Pool Championship veranstaltet wurde.

Sieger wurde der Engländer Darren Appleton durch einen 150:28-Sieg im Finale gegen die Nordirin Karen Corr. Den dritten Platz belegten Kevin Clark und Jason Klatt.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 American 14.1 Straight Pool Championship 2014 bei azbilliards.com

Einzelnachweise 

2014
Poolbillardveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Virginia
Midlothian (Virginia)